{{Ficha de personaje
| :Archivo:Rouge the Bat.JPEG
| color         = azul
| nombre        = Rouge the Bat
| color texto   = rosa
| obra          = Sonic the Hedgehog
| primera       = Sonic Adventure 2

| ocupación     = Villana / Antiheroína / Heroína

| imagen        = 
| actor         = Rumi Ochiai| doblador españa         =  Ana Vidal
| voz           = 
| sexo          = Femenino
| edad          = 18 años
| raza          =  Murciégalo
| pelo          = Blanco
|imdb_id       = 0031930
|aliados       = Sonic the Hedgehog Miles «Tails» Prower   Amy RoseShadow the Hedgehog  Blaze the CatSilver the Hedgehog Cream the Rabbit Espio the Chameleon Vector the Cocodrile Charmy Bee  Big the Cat .
|enemigos =Doctor Eggman Metal SonicKnuckles the Echidna

}}Rouge the Bat' (ルージュ・ザ・バット Rūju Za Batto) es un personaje perteneciente a la serie de videojuegos Sonic the Hedgehog, creado por Sega.  

Rouge es una joven murciélago que aparece en los juegos de Sonic tales como Sonic Adventure 2 y Sonic Heroes. Tiene 18 años, es cazarrecompensas y también trabaja como espía para el gobierno. Se infiltra en el equipo formado por Shadow y el Dr. Eggman para descubrir qué es lo que traman y así poder informar sobre la situación al gobierno. Es calculadora y manipuladora basando sus acciones solo para obtener riquezas, especialmente joyas. Pese a sus diferencias, se lleva bien con Shadow, y su mayor enemigo Knuckles no le cae tan mal después de todo. Enfrentándose a él para intentar conseguir la Master Emerald (ME) que se encuentra bajo su custodia, además de frustrar siempre los planes de quienes quieren robarla (aunque el Dr. Eggman lo logra en una ocasión engañando al equidna). Rouge, buscando el tesoro secreto del Dr. Eggman, despierta a Shadow de un largo sueño en él había caído tras la batalla contra Biolizard. También reactiva a un robot llamado E-123 Omega, el cual tiene resentimiento hacia el Dr. Eggman por mantenerlo desconectado hasta ese momento.
Ella y Shadow también son los opuestos en personalidad de Sonic y Tails.

 Apariencia  

Rouge tiene 18 años, y por eso se a follado a Sonic 4 veces y gracias a eso han tenido a knuckles, Rose la cual está por su padre y a Tails, el zorro de tres, mide 105 cm de altura, su cuerpo es curvilíneo, el color de sus ojos se asemeja al de la ME y su peso lo mantiene en secreto. Su ataque distintivo es la Patada Giratoria. En la mayoría de sus apariciones utiliza un leotardo negro pegado a su cuerpo, con un gran corazón fucsia en su pecho, guantes y botas blancas, estas últimas con corazones también fucsia en la punta de los pies. En Sonic Heroes, usa un leotardo rosa con púrpura, un corazón en la hebilla del cinturón y la sombra de sus ojos cambia a rosa en lugar de azul. En la edición Sonic Riders lleva ropa deportiva negra: pantalones con flores blancas y un top, guantes y zapatos de color blanco y detalles en rosa. En la versión Sonic Adventure 2: Battle su traje combina el blanco y negro, y la sombra de sus ojos ahora es morada.

 Relaciones   

 Knuckles the Echidna  

Knuckles the Echidna, es el protector de la Master Emerald y ha combatido en numerosas ocasiones con Rouge. A ella solo le interesan las joyas y en repetidas veces Knuckles la ha detenido de intentar robar la Master Emerald cosa que logra en ciertas oportunidades pero devolviéndola posteriormente al echidna rojo.

En un principio el encuentro de ambos personajes no es de lo mejor, aunque después no se sabe con certeza si lo que Knuckles siente es realmente disgusto hacia ella o una fuerte atracción, causándole conflictos internos.

 Shadow the Hedgehog  

En Sonic Adventure 2 Battle y en Sonic the Hedgehog (2006) ella y Shadow son compañeros de equipo y trabajan juntos.
En este último, en una escena se revela que Omega es quien mata a Shadow en el futuro, argumentando que cuando un ser es demasiado poderoso el mundo se convierte en su enemigo, en ese momento Rouge le dice a Shadow: Aunque el mundo se vuelva contra ti, yo siempre estaré de tu lado, recuérdalo; demostrando el gran cariño y lealtad que siente hacia al erizo negro, siendo posible que lo vea con ojos de amor. En Sonic Adventure 2 Battle, Rouge se encuentra atrapada dentro de una caja fuerte, de la cual tomó las Esmeraldas Chaos quedando encerrada, como era de esperarse Shadow en vez de pensar en la venganza por la muerte de María decidió ir a salvar a Rouge. Por ello, Rouge le tiene gran afecto, validando así la teoría de que quizás ella lo vea con interés más que amistoso. Aun así, Shadow y Rouge comparten la línea de cariño mutuo.

 Amy Rose  

Rouge y Amy Rose suelen ser muy competitivas entre ellas. En Sonic Battle pelean en varias ocasiones por Emerl, y en la serie Sonic X van a competir en el "Torneo de Combate". Sin embargo en episodios más recientes, han desarrollado una amistad debido a que Rouge salva a Amy de los Metarex al final de la saga.En canon, Amy y Rouge son simples amigas.

 Sonic the Hedgehog  

Nunca se ha visto que Sonic y Rouge mantengan una conversación real, salvo unas pocas palabras que intercambian en una breve plática en el ending del juego Sonic Adventure 2 de Sega Dreamcast y de forma similar en una escena de Sonic Battle para Game Boy Advance. En Sonic colours para Nintendo Ds ella le dice a Sonic que es tan trabajador que tendrá que darle un beso por las molestias ocasionadas.

 Miles "Tails" Prower 

A Rouge le gusta burlarse de Miles. Han peleado 2 veces y en ambas lo ha besado por diferentes razones: la primera fue en el torneo de Sonic X para distraerlo y así lanzarlo fuera del ring, y la segunda en Sonic Battle luego de derrotarlo como agradecimiento por la batalla.

 Amigos/Aliados  
 Shadow the Hedgehog     
 E-123 Omega 
 G.U.N.
 Sonic the Hedgehog
 Knuckles the Echidna
 Amy Rose
 Miles "Tails" Prower
 Cream the Rabbit
 Silver the Hedgehog
 Blaze the Cat
 Vector the Crocodile
 Espio the Chameleon
 Charmy Bee
 Enemigos/Rivales  
 Dr. Eggman
 Metal Sonic
 Black Arms
 Mephiles the Dark
 Wave the Swallow (exclusivo de Sonic Riders)  
 Metarex (exclusivo de Sonic X)
 Knuckles The Echidna (por la Esmeralda Maestra)

 Habilidades  

Las habilidades de Rouge son similares a las de sus rivales Knuckles y Tails. Su mejor característica es que golpea fuerte y puede volar.

En Sonic Adventure 2 sus habilidades son muy parecidas a las de Knuckles: planear, escalar y excavar. Sin embargo, en Sonic Heroes las habilidades de ella se parecen a las de Tails: volar, atacar a sus enemigos en modo Homming Attack y lanzar anillos bomba.  

Entre las armas potencializadoras que Rouge puede adquirir en Sonic Adventure 2 se encuentran: tesoroscopio (monóculo verde que devela objetos que a simple vista no se perciben), botas especiales (permiten excavar), botas metálicas (permiten romper cajas de acero) y habilidad de tocar una melodía mística (cosas extrañas ocurren si se toca junto a ciertos bloques especiales).

En Sonic Adventure, las misiones de Rouge consisten en localizar tres piedras preciosas o similares. En Sonic Heroes'', Rouge trabaja en modlidad aérea, la cual que consiste en transportar a sus compañeros por aire para luego dispararlos en forma de ataque teledirigido.  

Personajes de Sonic the Hedgehog
Personajes animales de videojuegos
Ladrones ficticios
Villanos ficticios
Antihéroes
Héroes de ficción
Exploradores ficticios
Vigilantes ficticios
Agentes secretas ficticias
Pilotos ficticios
Judokas ficticios